Светого́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Светогорская улица — улица в Волгограде.
 Светогорская улица — улица в посёлке Левашово Выборгского района Санкт-Петербурга.
 В Сочи:
 Светогорская улица — улица в селе Весёлое.
 Светогорская улица — улица в селе Нижняя Шиловка.